Eigenheimsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Eigenheimsiedlung (Gemeinde Breitenfurt), Ortsteil von Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Eigenheimsiedlung (Gemeinde Traiskirchen), Ortsteil von Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich